Die Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1936/37 war die vierte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen im Sportgau Sachsen. Sie diente als eine von vier zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Sachsen. Die Meister dieser vier Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Sachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Dresden-Bautzen wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit elf Vereinen im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Saisonstart war der 7. September 1936, das letzte Saisonspiel kam am 18. April 1937 zur Austragung. Als Bezirksmeister setzte sich Gauligaabsteiger Sportfreunde Dresden mit zwei Punkten Vorsprung vor der SpVgg Dresden durch und qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Sachsen 1937/38. In dieser landeten die Dresdner jedoch nur auf den dritten Platz und verpassten somit den direkten Wiederaufstieg in die Erstklassigkeit. Der Meißner SV 08 und der SV Budissa Bautzen stiegen nach dieser Spielzeit in die Kreisklasse ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Auf Grund fehlender Angabe in der zeitgenössischen Quelle kann jedoch überwiegend keine konkrete Aussage getätigt werden, welche Mannschaft Heimrecht hatte.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Sachsen
Fußballsaison 1936/37